Sasano — fundador epônimo da dinastia sassânida
 Sasano (juiz) — oficial persa do 
 Sasano (eunuco) — cortesão persa do 
 Sasano Paricano — nobre persa do 
 Sasano Ciducano — nobre persa do 

Desambiguações de antropônimos